USS Barb — название двух американских подводных лодок.

 USS Barb (SS-220) — дизельная подводная лодка, находившаяся в службе с 1942 по 1947 и с 1951 по 1954 годы.
 USS Barb (SSN-596) — атомная подводная лодка, находившаяся в службе с 1963 по 1989 годы.